Альбе́рт Шевке́тович Сели́мов (, ; ) — азербайджанский, ранее российский боксёр-любитель, заслуженный мастер спорта, чемпион мира (2007), призёр чемпионата мира (2009), победитель Кубка мира (2008), финалист Кубка мира (2006), чемпион Европы (2006, 2010), 4-кратный чемпион России (2006, 2007, 2009, 2011), финалист чемпионата России (2005), обладатель золотой медали первых Европейских игр в Баку (2015).

Биография 
Родился 5 апреля 1986 в городе Каспийске Дагестанской АССР. Родом из селения Ага-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, по национальности лезгин. Выпускник социального факультета Дагестанского государственного университета. Выступает за Динамо. Тренеры: Талибов Н. М. и Абакаров А. Г.

29 июня Альберт Селимов за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане был награждён орденом «Слава».

Любительская карьера 
 Победитель первенства России, участник Первенства мира (2004)
 Серебряный призёр чемпионата России (2005)
 Финалист Кубка мира (2006)
 Чемпион России (2006)
 Чемпион Европы. Победил в финале Шахина Имранова. (2006)
 Чемпион России (2007)
 Серебряный призёр турнира «Странджа» (2007)
 Чемпион Мира (Чикаго, 2007).
 Участник Олимпийских Игр в Пекине. (2008)
 Обладатель Кубка мира (2008)
 Победитель «Турнира сильнейших боксеров России» (2009)
 Бронзовый призёр Чемпионата мира. (2009)
 Чемпионат России — 1 место (2009)
 Чемпионат Европы — 1 место (2010)
 Чемпионат России — 2 место (2010)
 Чемпионат России — 1 место (2011)
 Участник Чемпионата мира (Баку, 2011)
 Международный турнир «Bocskai Memorial» — 1 место (2011)

Полупрофессиональный бокс 
Принял участие в третьем сезоне всемирной серии бокса. принял участие в команде Азербайджана, «Огни Баку». Альберт выиграл все поединки, команда вышла из группы лидером, и в четвертьфинале Альберт Селимов проиграл в бою за выход в полуфинал Василию Ломаченко.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Альбертом Селимовым на сайте ФБР
 Информация на boxing-fbr.ru
 Альберт Селимов: Я хочу выступать за Азербайджан

Боксёры Азербайджана
Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники социального факультета Дагестанского государственного университета
Чемпионы Европейских игр по боксу